Die Badminton-Weltmeisterschaft 2013 fand vom 5. bis zum 11. August 2013 in Guangzhou in Volksrepublik China statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Setzliste 
  Ko Sung-hyun / Lee Yong-dae
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan
  Cai Yun / Fu Haifeng
  Chai Biao / Zhang Nan
  Angga Pratama / Ryan Agung Saputra
  Hoon Thien How / Tan Wee Kiong
  Shin Baek-cheol / Yoo Yeon-seong
  Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
  Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov
  Alvent Yulianto / Markis Kido
  Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech

Ergebnisse

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2013
Weltmeisterschaft 2013
Weltmeisterschaft 2013/Herrendoppel